Boston puede referirse a:

Lugares

Reino Unido 
 Boston, ciudad del condado de Lincolnshire de la que la ciudad de Boston, en Massachusetts, EUA, toma el nombre.
 Boston (Distrito), distrito o municipio de condado de Lincolnshire.

Estados Unidos de América 
 Boston, capital del estado de Massachusetts.
 Boston, una ciudad del estado de Georgia.
 Boston, pueblo ubicado en el estado de Indiana.
 Boston, lugar designado por el censo en el estado de Kentucky.
 Boston, pueblo ubicado en el condado de Erie en el estado de Nueva York.
 Boston, lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.
 Boston, lugar designado por el censo en el estado de Virginia.
 Boston, área no incorporada en el estado de Texas.

Filipinas 
 Boston, municipio de la provincia de Dávao Oriental.

Uzbekistán 
 Bo'ston, localidad en la república autónoma de Karakalpakia.

Otros 
 Boston, grupo de rock estadounidense.
 Boston, álbum de la banda homónima.
 Billy Boston, exjugador de rugby a 13 británico.
 Boston juego de naipes popular durante el .
 La Torre Boston de la Ciudad de México.
 Varios buques estadounidenses llamados USS Boston .
Boston terrier, raza de perros pequeña y con manchas blancas.